II Corps (British Army) – corpo d'armata del British Army
 II Corps (United States Army) – corpo d'armata dell'United States Army
 II Corps (Australian Army) – corpo d'armata dell'Australian Army
 II Canadian Corps – corpo d'armata del Canadian Army